Hainburg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hainburg, Hessen – en kommun i Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt,

Österrike 

 Hainburg an der Donau, Niederösterreich, Politischer Bezirk Bruck an der Leitha, 

Robotskapade Österrikeförgreningar